Raimundo della Torre e Tasso (16 de marzo de 1907 - 17 de marzo de 1986), fue el segundo duque de Castel Duino, hijo del príncipe Alejandro della Torre e Tasso y de la princesa María Susana de Ligne.

Su padre, miembro de la casa de Thurn y Taxis, tomó la nacionalidad italiana en 1923 y adaptó el título de Príncipe Della Torre e Tasso (apelando al origen lombardo de la familia Della Torre) mientras le era concedido el título de Duque de Castel Duino. Raimundo sucedió a su padre en el ducado de Castel Duino, el 11 de marzo de 1937.

Matrimonio y descendencia 
El 28 de noviembre de 1949 Raimundo contrajo matrimonio en Atenas con la princesa Eugenia de Grecia y Dinamarca. La pareja se divorció el 11 de mayo de 1965. De esta unión nació en 1952 el príncipe Carlos Alejandro della Torre e Tasso, tercer duque de Castel Duino.

Ancestros 

Nobles de Alemania del siglo XX
Nobles de Italia del siglo XX
Casa de Thurn und Taxis
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Jorge y Constantino
Caballeros de la Orden de Malta